Эрнст Константин Гессен-Филипстальский (; 8 августа 1771, Филипсталь — 25 декабря 1849, Мейнинген) — титулярный ландграф Гессен-Филипсталя, российский командир эпохи наполеоновских войн, генерал от кавалерии.

Биография 
Из рода титулярных ландграфов Гессен-Филипстальских. Сын титулярного ландграфа Вильгельма Гессен-Филипстальского. 29 мая 1808 года из подполковников гессен-кассельской службы принят в русскую армию тем же чином и зачислен в 6-й егерский полк с назначением в адъютанты при фельдмаршале Прозоровском.

Ранен в левую ногу при неудачном штурме Браилова 5 мая 1809, в 1810 г. получил контузию в грудь от картечи при попытке штурма Рущука. В октябре 1811 г. вышел в отставку по нездоровью от ран. 23 июня 1812 вновь принят на службу с производством в полковники и назначен обер-квартирмейстером при казачьем корпусе генерала М. И. Платова. Сражался с французами под Миром, Дашковым, Салтановкой. В Бородинском сражении ему оторвало ядром правую ногу.

Вернулся в действующую армию в марте 1813 г. и назначен состоять при Главной квартире для особых поручений. Участвовал в сражениях под Люценом, Бауценом, Рейхенбахом и Герлицем и за отличия произведен 15 июля 1813 в генерал-майоры и назначен командиром отдельного отряда из трех донских казачьих полков, двух батальонов егерей и полуроты конной артиллерии в корпусе генерала Ф. Ф. Винцингероде. Сражался с французами под Гросс-Беереном, Денневицем и Лейпцигом. В 1814 г. находился при осаде Гамбурга. Награждён  орденом Св. Георгия 4-го кл.  По возвращении в Россию назначен состоять при начальнике лёгкой гвардейской кавалерийской дивизии. 22 августа 1826 произведён в генерал-лейтенанты. 9 сентября 1836 вышел в отставку с чином генерала от кавалерии и выехал из России в герцогство Гессен-Кассельское.

Потомки 
10 апреля 1796 года в Рудольштадте Эрнст Константин женился на принцессе Луизе (1775—1808), дочери князя Фридриха Карла Шварцбург-Рудольштадтского. У них родились:
 Фридри Вильгельм (1797)
 Фердинанд (1799—1837)
 Георг Густав (1801—1802)
 Карл II (1803—1868), ландграф Гессен-Филипсталя, женат на герцогине Марии Вюртембергской (1818—1888)
 Франц (1805—1861), барон фон Фалькенер с 1841 года, женат морганатическим браком на Марии Катарине Кольман (1819—1904)

17 февраля 1812 года Эрнст Гессен-Филипстальский женился во второй раз в Касселе на своей племяннице Каролине (1793—1872), дочери принца Карла Гессен-Филипстальского. В этом браке родились:
 Виктория (1812—1837)
 Вильгельм Эдуард (1817—1819)

Награды 
Российские:
 Орден Святого Георгия 4-й степени (3 августа 1814)
 Орден Святого Владимира 2-й степени 
 Орден Святого Александра Невского
 Орден Святой Анны 1-й степени (12 октября 1821)
 Алмазные знаки к ордену Святой Анны 1-й степени 
 Орден Святой Анны 2-й степени (1812)
 Золотая сабля «За храбрость» с алмазами
Иностранные:
 Орден Золотого льва, большой крест (Гессен-Кассель)
 Орден «За военные заслуги» (Гессен-Кассель)
 Орден Красного орла 1-й степени (Пруссия)
 Орден «Pour le Mérite» (Пруссия)
 Орден Святого Иоанна Иерусалимского (Пруссия)

Ссылки 

 

Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Генералы от кавалерии (Российская империя)
Ландграфы Гессен-Филипсталя
Инвалиды